Нопалес Алтос има више значења:

 Нопалес Алтос (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нопалес Алтос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нопалес Алтос (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику